Duitsland:
Zell (Fichtelgebirge)
Zell (Cochem-Zell)
Zell (Opper-Palts)
Zell (Zellertal)
Zell am Harmersbach
Zell am Main
Zell im Wiesental
Zell unter Aichelberg

Oostenrijk:
Zell (Karinthië)
Zell am Moos
Zell am Pettenfirst
Zell am See (district)
Zell am See (stad)
Zell am Ziller
Zell an der Pram

Zwitserland:
Zell (Luzern)
Zell (Zürich)